Брода (, ):
 Брода, Владислав (* 1964, Тршинец), немецкий игрок в настольный теннис
 Брода, Энгельберт
 Брода, Мартина
 Брода, Мирослав (* 1964), немецкий игрок в настольный теннис
 Брода, Рудольф (~1880-1932), социолог
 Брода, Турк (1914—1972) — бывший канадский хоккеист, вратарь.

См. также 
 В огне брода нет